Supercoppa serba 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa serba 2017 – torneo di pallavolo maschile